Фишбах () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Фишбах, Карл Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7629; 1 января 1847.
 Фишбах, Карл Фёдорович фон — Георгиевский кавалер; полковник; № 4790; 25 декабря 1833.
 Фишбах, Марк (более известный как Markiplier; род. 1989) — американский видеоблогер
 Фишбах, Тадеуш — польский политический деятель и дипломат.

Топоним 
 Фишбах — коммуна в Люксембурге.
 Фишбах — коммуна в Швейцарии.
 Фишбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Биркенфельд.
 Фишбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Кайзерслаутерн.
 Фишбах — коммуна в Австрии.

Реки 
 Фишбах — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Фишбах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Фишбах — река в Германии, протекает по земле Бавария.

См. также 
 Фишбах-Гёсликон — коммуна в Швейцарии.
 Фишбах-Дан — коммуна в Германии.
 Фишбах-Оберраден — коммуна в Германии.
 Фишбах-на-Рёне — коммуна в Германии.